Biografies:
 Teano (Tràcia), princesa tràcia
 Teano, esposa de Metapont
 Teano (filòsofa), dona de Pitàgores
Toponímia: Teano (Itàlia), municipi italià de la província de Caserta